Вольтерсдорф () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Одер-Шпре.  Занимает площадь 9,12 км². Официальный код — 12 0 67 544.

население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга